Das 24. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 25. Juni bis zum 2. Juli 1978 im Ostseebad Zinnowitz statt. Einige Spiele wurden wegen Gewitterregens in Ahlbeck ausgetragen.

Den Nationen-Pokal gewann bei den Herren die DDR mit Thomas Arnold und Thomas Emmrich. Im Einzel schied Emmrich diesmal im Halbfinale gegen den Russen Alexander Sawgorodni aus, der seinerseits das Finale gegen seinen Landsmann Jewgeni Bobojedow verlor. Im Doppelfinale unterlagen Arnold und Emmrich gegen die bulgarischen Zwillingsbrüder Boschidar Pampulow und Matej Pampulow. Bei den Damen wurde der Nationen-Pokal von der Tschechoslowakei in der Besetzung Iva Budařová und Lea Plchová gewonnen. Die beiden Spielerinnen machten auch das Einzel unter sich aus mit dem besseren Ende für Budařová und gewannen auch das Doppel.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 22. Jahrgang (1978), Heft 5 (fälschlicherweise mit 23. Jahrgang bezeichnet)

1978
Tennisturnier 1978
Tennisturnier in Zinnowitz